Hawea – jezioro w Nowej Zelandii
 Hawea – miejscowość nad jeziorem